Der Name Busswil steht für verschiedene Ortschaften in der Schweiz:
die Gemeinde Busswil bei Büren im Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern, 1905 E. 
die Gemeinde Busswil bei Melchnau im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern, 194 E.
die Ortschaft Busswil bei Heimiswil, gehörend zur Gemeinde Heimiswil im Amtsbezirk Burgdorf, Kanton Bern
die Ortschaft und ehemalige Ortsgemeinde Busswil TG in der politischen Gemeinde Sirnach im Kanton Thurgau